Eins Plus bzw. EinsPlus bezeichnet:
 EinsPlus, einen digitalen Fernsehsender der ARD. Der Sendebetrieb wurde zum 30. September 2016 eingestellt
 Eins Plus (Kulturprogramm), einen bis 1993 bestehenden Kultur-Fernsehsender der ARD
 Sehr gut plus, eine Schulnote
 eine Funktion von Google+